Марсело Риос је освојио турнир. У финалу је победио Алекса Коређу резултатом 6:4, 6:3, 6:3.

Носиоци 

  Пит Сампрас (друго коло)
  Томас Мустер (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Рихард Крајичек (четвртфинале)
  Томас Енквист (друго коло)
  Карлос Моја (полуфинале)
  'Марсело Риос (победник)
  Вејн Фереира (друго коло)
|
  Борис Бекер ''(прво коло) 
  Алберт Коста ''(треће коло) 
  Феликс Мантиља ''(друго коло) 
  Алекс Коређа ''(финалиста) 
  Џим Куријер ''(друго коло) 
  Алберто Берасатеги ''(друго коло) 
  Марк Росе ''(друго коло) 
  Серђи Бругера ''(треће коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Тенис 1997.